Powerball ist die Bezeichnung für:

 ein gyroskopisches Übungsgerät (ein Spielzeug oder Trainingsgerät)
 Powerball (US-amerikanische Lotterie)
 Powerball (australische Lotterie)